Аррору́т (от  — стрела и  — корень):

 Аррорут — общее название сортов крахмала, получаемых из корневищ растений рода Маранта, клубней куркумы и некоторых других видов тропических растений.
 Аррорут настоящий, или аррорут вестиндский — растение

Примечания